«Skin on Skin» () — сингл немецкой певицы Сары Коннор, выпущенный в качестве второго сингла 4 ноября 2002 года с её второго студийного альбома Unbelievable. В 2002 году был снят видеоклип на данную песню, где главную роль сыграла сама исполнительница. Альбом, в который входит трек, достиг 10-го места в немецком чарте альбомов Media Control, разойдясь тиражом в 250.000 копий внутри страны.

Трек-лист 
German CD single
 "Skin on Skin" (Radio Version) – 4:02
 "Skin on Skin" (US College Radio Version) – 4:02

European CD single
 "Skin on Skin" (Radio Version) – 4:02
 "Skin on Skin" (Kayrob Dance Rmx) – 4:03

European CD maxi single
 "Skin on Skin" (Radio Version) – 4:02
 "Skin on Skin" (US College Radio Version) – 4:02
 "Skin on Skin" (Album Version) – 4:44
 "Skin on Skin" (Kayrob Dance Rmx) – 4:03
 "En Mi Piel" (Spanish Radio Version) – 4:02
 "Skin on Skin" (Video) – 4:02

German promo CD single
 "Skin on Skin" (Radio Version) – 4:02
 "Skin on Skin" (US College Radio Version) – 4:02
 "Skin on Skin" (Album Version) – 4:44

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Примечания 

Баллады 2000-х годов
Синглы 2002 года
Поп-баллады
Песни Сары Коннор
Песни 2002 года